

Лузьке міське поселення — міське поселення, Лузький район, Кіровська область
 Лузьке міське поселення — міське поселення, Лузький район, Ленінградська область